DMS kan syfta på:

 DMS –  informationssystem för att administrera dokument och andra elektroniska media, se Dokumenthanteringssystem
 DMS – ett historiskt-topografiskt uppslagsverk över bebyggelsen i medeltidens Sverige, se Det medeltida Sverige